Kard peut désigner :

 Kard, groupe de k-pop ;
 Kard, entreprise française.